Mistrzostwa Europy kadetów w piłce siatkowej 2015 odbyły się w Ankarze w dniach od 4 kwietnia do 12 kwietnia 2015 roku. W turnieju uczestniczyło 12 drużyn.

Faza grupowa

Grupa A

Legenda: Poz. - pozycja, Pkt - liczba punktów, M - liczba meczów, Z - mecze wygrane, P - mecze przegrane, zdob. - małe punkty zdobyte, str. - małe punkty stracone, wyg. - sety wygrane, prz. - sety przegrane

Grupa B

Legenda: Poz. - pozycja, Pkt - liczba punktów, M - liczba meczów, Z - mecze wygrane, P - mecze przegrane, zdob. - małe punkty zdobyte, str. - małe punkty stracone, wyg. - sety wygrane, prz. - sety przegrane

Faza pucharowa

Mecze o miejsce 5-8

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecze o miejsce 1-4

Mecz o 3. miejsce

Finał

Tabela końcowa

Nagrody indywidualne

Linki zewnętrzne 
 

K
2015 w piłce siatkowej